Патрик Конрад (, род. 13 октября 1991 года в Мёдлинге, земля Нижняя Австрия, Австрия) — австрийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2013
10-й Чемпионат мира U23 в групповой гонке
 2014
1-й  Тур Верхней Австрии 
1-й  Лучший австриец
2-й Гран-при Райффайзен
1-й  Молодёжная классификация Тур Австрии 
1-й Этап 2b Триптик де Мон 
1-й  Комбинированная классификация Рона-Альпы Изер Тур 
 2015
1-й Этап 1 (КГ) Джиро дель Трентино
 2017
3-й Вуэльта Мурсии
7-й Тур Страны Басков 
10-й Тур Абу Даби 
1-й  Спринтерская классификация
 2018
1-й  Горная классификация Тур Польши
5-й Гран-при Квебека
7-й Джиро д'Италия
7-й Париж — Ницца
9-й Гран-при Монреаля
10-й Тур Страны Басков
10-й Флеш Валонь

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Конрад, Патрик на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Австрии
Велогонщики по алфавиту
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года